Tichauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ellie Tichauer (1887–1943), Hamburger Zahnarztassistentin und Opfer des Holocaust
 Ernst Tichauer (1888–1943), Opfer des Holocaust